Huntress (englisch für Jägerin) steht für:

 Huntress, mehrere Comicfiguren
 Huntress (Band), US-amerikanische Heavy-Metal-Band

Sonstiges:
 Huntress-Gletscher, Gletscher auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis